Новосергеевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новосергеевский сельсовет — в Архаринском районе Амурской области.
 Новосергеевский сельсовет — в Серышевском районе Амурской области.